Gestalten steht für:
 den Plural von Gestalt
 den Prozess der Gestaltung
 eine Kurzform von Die Gestalten Verlag, deutscher Kunstbuchverlag